La Serie C2 1993-1994 è stata la 16ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 12 settembre 1993 ed è terminata il 26 giugno 1994.

Stagione

Novità
È il primo campionato dove si applica la regola dei tre punti per vittoria.

Aggiornamenti
A causa dei numerosi fallimenti nella serie superiore tutte le squadre provenienti dalla C1 furono ripescate (si tratta di , , , ,  e ). Inoltre il , nonostante il buon piazzamento nella stagione precedente decide, in difficili condizioni economiche, di abbandonare la categoria e iscriversi in Eccellenza; similmente il  decide di abbandonare la categoria e ripartire dal Campionato Nazionale Dilettanti.

Il  invece è stato ripescato in Serie C1 a completamento degli organici.

Per far fronte a questa imponente carenza di organici sono stare ripescate dalla Serie C2 della stagione precedente il , il , il , il  e l'. Dal Campionato Nazionale Dilettanti sono state invece ammesse il , il , il  e .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1994-1995.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1994-1995.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
L'Aosta e la Centese sono state poi ripescate in Serie C2 1994-1995

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1994-1995.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1994-1995.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
La Vastese ed il Cecina sono state poi ripescate in Serie C2 1994-1995

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1994-1995.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1994-1995.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Licata ha subito 6 punti di penalizzazione per tentata combine.
Il Catanzaro ha scontato 5 punti di penalizzazione per combine.
La Turris è stata ammessa in Serie C1 1994-1995 a completamento di organici.
Il Bisceglie è stato poi ripescato in Serie C2 1994-1995.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993